Totalita může označovat:
 celek, souhrn prvků a procesů z hlediska jejich vzájemné souvislosti, jednotnosti; celostnost, celistvost, úplnost, jednotnost, jednota
 totalitarismus – politický systém vládnoucí neomezenou a nekontrolovanou mocí
totalita.cz – server pro dokumentaci československých dějin v období let 1948–1989
 totalita (astronomie) – časový interval, ve kterém nastává úplné zatmění Slunce nebo Měsíce
 totalita (filosofie) – univerzální souvislost věcí a jevů v přírodě a společnosti

Externí odkazy